Ка́йна () — алгонкиноязычное индейское племя в Канаде, провинция Альберта. Самоназвание на языке блэкфут — Akáínaa (Акайна), Много Вождей. Широко известны также как бла́ды, от английского blood — кровь.

История 
Вместе с родственными племенами пикани и сиксиками  входили в конфедерацию черноногих. Кайна воевали со многими окружающими племенами, основными врагами были — кроу, равнинные кри, ассинибойны, стони, флатхеды, шошоны, банноки, не-персе. Кроме племён конфедерации черноногих постоянными союзниками кайна являлись сарси. Последний военный поход против врагов кайна совершили в 1889 году.

В настоящее время большинство кайна проживают в своей резервации, которая расположена к западу от города Летбридж, провинция Альберта.

См. также 
 Черноногие
 Пикани

Литература 
 
Dempsey, Hugh A. and Lindsay Moir. Bibliography of the Blackfoot, (Native American Bibliography Series, No. 13) Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1989, ISBN 0-8108-2211-3
Ewers, John C. The Blackfeet: Raiders on the Northwestern Plains, Norman: University of Oklahoma Press, 1958 (and later reprints). ISBN 0-8061-0405-8

Ссылки 
 Kainai Studies - Post secondary educational entity dedicated to Blackfoot teachings.
 Introduction to photo essay from 'Nitsitapiisinni: Our Way of Life' museum exhibit
 Concise description of the Blackfoot tribes
 Blood Tribe Information Web
 Watch Circle of the Sun, a 1961 documentary on the Blood Tribe
 Brief biography of former chief Roy Fox.
 Kainai News (1968-1991)

Народы Канады
Черноногие